Aubusson de La Feuillade ist der Familienname folgender Personen:

 François d’Aubusson de La Feuillade (1631–1691), französischer Adliger und Militär, Gouverneur der Dauphiné, Marschall von Frankreich
 Georges d’Aubusson de La Feuillade (1609–1697), Geistlicher der katholischen Kirche

Siehe auch:

 Louis d’Aubusson, duc de La Feuillade